Lysander – forma latina del nome proprio di persona italiano maschile Lisandro
Lysander – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York
Westland Lysander – monomotore ad ala alta prodotto dalla Westland Aircraft